Isacco I Comneno (1005c.-1061), imperatore bizantino dal 1057 al 1059.
Isacco Comneno (duca di Antiochia) (sec. XI), fratello di Alessio I Comneno fu il primo sebastocratore della storia bizantina.
Isacco Comneno (figlio di Giovanni II) (1113-1155c.), figlio del basileus Giovanni II Comneno.
Isacco Comneno (figlio di Alessio I) (sec. XII), figlio del basileus Isacco I Comneno.
Isacco Comneno di Cipro (sec. XII), imperatore di Cipro.